In der Hoofdklasse 1973/74 wurde die 51. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt.

Watergraafsmeer und Philidor Leeuwarden lieferten sich einen Zweikampf um den Titel. Obwohl Watergraafsmeer im direkten Vergleich unterlag, setzten sie sich mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung durch. Der Titelverteidiger Charlois erreichte als Achter nur knapp den Klassenerhalt; absteigen mussten die Bussums Schaakgenootschap und VAS/ASC.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Jubiläumsbuch Koninklijke Schaakclub Philidor 1847 150 jaar schaken in Leeuwarden, Seite 149ff. (PDF-Datei; 269 kB, niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1973
Schachveranstaltung 1973
Schachveranstaltung 1974